Leeskow ist der Name folgender Orte

 Leeskow (Neu-Seeland) (sorbisch: Łazk) Ortslage von Lindchen in der Gemeinde Neu-Seeland im Landkreis Oberspreewald-Lausitz in Brandenburg
 Leeskow (Jamlitz) (sorbisch: Łazk) Gemeindeteil von Jamlitz im Amt Lieberose/Oberspreewald im Landkreis Dahme-Spreewald in Brandenburg
Siehe auch:
 Leskow